John Paul Papanicolaou – imprenditore greco
 Georgios Papanicolaou – medico greco
 Nico Papanicolaou – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 belga